Eurydike, latinisiert Eurydice, steht in der griechischen Mythologie für:

 Eurydike (Nymphe), die Gemahlin des Orpheus
 Eurydike (Stoff), die Rezeption der Nymphe in der Kunst
 Eurydike (Gattin Kreons), die Gemahlin des Kreon
 Eurydike (Ilos), die Gemahlin des Königs Ilos von Troja
 Eurydike (Tochter des Lakedaimon), die Tochter des Lakedaimon und der Sparte und Gemahlin des Akrisios
 Eurydike (Tochter des Pelops), die Tochter des Pelops, Mutter der Alkmene
 Eurydike (Tochter des Amphiaraos), die Tochter des Amphiaraos und der Eriphyle
 Eurydike (Gattin des Aeneas), in den Kyprien die Gattin des Aeneas
 Eurydike (Gattin des Lykurgos), die Gattin des Lykurgos, des Königs von Nemea
 Eurydike (Tochter des Danaos), die Tochter des Danaos und der Polyxo
 Eurydike (Nereide), eine der Nereiden
 Eurydike (Tochter des Klymenos), die Tochter des Klymenos und Gattin des Nestor

Eurydike ist der Name folgender Personen:
 Eurydike (Gattin Amyntas’ III.), die Tochter des Sirrhas und Gattin des Amyntas III. von Makedonien
 Eurydike (Gattin Philipps II.), die Tochter oder Enkelin des Illyrerkönigs Bardylis und Gattin des Philipp II. von Makedonien
 Eurydike (Tochter des Antipatros), Gemahlin des Ptolemaios I.
 Eurydike (Gattin des Antipatros), die Tochter des Diadochen Lysimachos und Gattin des Antipater, Sohnes des Kassander
 Eurydike (Makedonien), die Enkelin des Philipp II. von Makedonien und Gemahlin des Philipp III. Arrhidaios
 Eurydike (Athen), eine Gemahlin des Demetrios I. Poliorketes

Sonstiges
 (75) Eurydike, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Eurydice (Schiff), ein französisches U-Boot
 Eurydice Network, Bildungsinformationsnetz in Europa, eingerichtet 1980 von der Europäischen Kommission
 Eurydice (Anouilh), Schauspiel von Jean Anouilh (1941)
 Eurydice (Aucoin), Oper von Matthew Aucoin (2020)

Siehe auch:
 Euridice